ВВИ — аббревиатура. Может означать:

 Великий восток Италии
 Военно-ветеринарный институт
 Высшая военная инспекция